Plainville pode se referir a:
 Plainville (Eure)
 Plainville (Oise)

Desambiguações de topônimos